Thrasyllos (lateinisch Thrasyllus) ist der Name folgender Personen:

 Thrasyllos (Feldherr), Feldherr Athens, † 406 v. Chr.
 Thrasyllos (Philosoph), Philosoph und Astrologe, † 36
 Marcus Annius Thrasyllus, Archon in Athen im Jahr 61/62  
 Thrasyllos (Mythologie), von Eurydamas ermordet